Michael Almereyda (1959-), réalisateur et scénariste américain ;
 Miguel Almereyda, pseudonyme d’Eugène Vigo (1883-1917), photographe, journaliste, et militant anarcho-syndicaliste, antimilitariste et anarchiste puis socialiste.